Кальвелло () — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.

Население составляет 2231 человек, плотность населения составляет 21 чел./км². Занимает площадь 105,03 км². Почтовый индекс — 85010. Телефонный код — 0971.

Покровителем населённого пункта считается святитель Николай, Мирликийский Чудотворец. Праздник ежегодно празднуется 6 декабря.

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта